Натуральне число 1483
 1483 рік до нашої ери
 1483 рік нашої ери